Шроузбери има више значења:
 Шроузбери
 Шроузбери (Западна Вирџинија)
 Шроузбери (Њу Џерзи)
 Шроузбери (Мисури)
 Шроузбери (Пенсилванија)